Шаматава — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Шаматава, Ала Датуевна (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Шаматава, Валентина Акакиевна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Шаматава, Евгений Квиквиньевич (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Шаматава, Отар Петрович (род. 1950) — советский и грузинский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.